Універ:
 Універ — розмовна назва університету.
 «Універ» — російський комедійний телесеріал.
 УНІВЕР — українська інвестиційна компанія.